Plasmoid bezeichnet:

 Ein plasmagefülltes Raumgebiet mit in sich geschlossenen Feldlinien, siehe Magnetosphäre#Plasmoide
 Ein Widget in KDE Plasma